Andrea Fogli (1959) – artista italiano
 Edgardo Fogli (1901-1945) – partigiano italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Gaspare Fogli (XVIII secolo) – politico italiano, governatore di Santarcangelo di Romagna e di San Marino
 Laura Fogli (1959) – ex maratoneta italiana
 Patrick Fogli (1971) – scrittore e sceneggiatore italiano
 Roberto Fogli (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Romano Fogli (1938-2021) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Pagine correlate 
Riccardo Fogli (disambigua)